August Smeyers, Belgisch priester
 Egidius Smeyers, Zuid-Nederlands kunstschilder
 Maurits Smeyers, Belgisch handschriftkundige en hoogleraar
 Sarah Smeyers, Belgisch politica

Nederlandse of Vlaamse achternaam